Miejscowości w USA:
 Rockwall – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Rockwall
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Rockwall (ang. Rockwall County) – w stanie Teksas